«Ull per ull», expressió que recolza el càstig proporcional de la llei del talió
 Ull per ull (pel·lícula) (títol original: An Eye for an Eye), pel·lícula estatunidenca de 1981 dirigida per Steve Carver
 Ull per ull (sèrie de televisió), sèrie catalana de 2009 dirigida per Mar Targarona